Rebase (Kambja), een plaats in de Estlandse gemeente Kambja
 Rebase (Viljandi), een plaats in de Estlandse gemeente Viljandi vald
 Rebäse, een plaats in de Estlandse gemeente Rõuge